Llista dels 319 municipis del departament francès d'Òlt i Garona (47).

Olt i Garona